Чифтлик:

 Чифтлик — система наследственного помещичьего землевладения в Османской империи.
 Чифтлик — город и район в иле Нигде в Турции.